Pierre Longue steht für folgende Menhire in Frankreich:

 Pierre Longue (Batz-sur-Mer), Département Loire-Atlantique
 Pierre Longue (Cuguen) (auch Butte oder Pierre Saint-Jaouan genannt) Département Ille-et-Vilaine
 Pierre Longue (Guitté), Département Côtes d’Armor
 Pierre Longue (Iffendic), Département Ille-et-Vilaine
 Pierre Longue (Le Croisic), Département Loire-Atlantique 
 Pierre Longue (Noyal-sous-Bazouges), Département Ille-et-Vilaine
 Pierre Longue (Pléchâtel), Département Ille-et-Vilaine

 Pierre Longue (occitan Peiro Longo), anderer Name für Menhir de Fohet, Département Puy-de-Dôme 

Siehe auch:
 La Longue Pierre (Landepéreuse), Département Eure
 La Longue Pierre (Saint-Pierre-Église), Département Manche
 Langer Stein

weitere auf :fr:Pierre Longue